Suisse Open Gstaad 2012 — 45-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 16 по 22 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Янко Типсаревич (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Томас Беллуччи выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Янко Типсаревич уступает свой 2й финал в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марсель Гранольерс выигрывает свой 2й титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марк Лопес выигрывает свой 3й титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Suisse Open Gstaad

 Мировой тур ATP 2012

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Швейцария
Теннис
Июль 2012 года
2012